Firmans ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Firmans (1884–1957), deutscher Filmregisseur, Schauspieler, Oberspielleiter und Intendant
 Lothar Firmans (1896–1964), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur